Cmentarz komunalny nr 2 Junikowo w Poznaniu – największy w Poznaniu cmentarz komunalny pod względem liczby pochowanych (drugi po Cmentarzu Miłostowo pod względem powierzchni), znajdujący się w południowo-zachodniej części miasta, na Junikowie na osiedlu administracyjnym o tej samej nazwie, pomiędzy ulicami Grunwaldzką a Cmentarną. W latach 1954–1990 cmentarz ten znajdował się na terenie dzielnicy administracyjnej Grunwald.

Charakterystyka 

Jeden z największych cmentarzy w Polsce, o powierzchni 92,69 ha, zostało tu pochowanych 139 tysięcy osób. Powstał na obszarze dawnego poligonu wojskowego, przekazanego miastu w 1927. Rozpisano wówczas konkurs na zagospodarowanie terenu (nekropolie: katolicka, protestancka, żydowska i bezwyznaniowa – łącznie około 50 ha). 21 listopada 1927 rozstrzygnięto go. Pierwszą nagrodę zdobyli Jerzy Beil i Zygmunt Tarasin z Warszawy (projektu nie zrealizowano). Kolejny, wysoko oceniony projekt szczegółowy sporządził w 1934 r. Marian Spychalski. Przewidywano wówczas optyczną dominantę w formie monumentalnej kaplicy, zróżnicowaną zieleń i wykorzystanie jako ważnego elementu dekoracyjnego spiętrzonych wód Potoku Junikowskiego. Ostatecznie nekropolia została otwarta w roku 1948, według zmienionych założeń. Znajdują się tu m.in. wydzielone kwatery powstańców wielkopolskich i żołnierzy Armii Krajowej. W alejach zasłużonych licznie reprezentowane są pochówki oficerów Wojska Polskiego i działaczy ruchu robotniczego. Przyciągają spojrzenie okazałe mauzolea rodów cygańskich, ale są też nowoczesne pola urnowe i kolumbaria.

Groby osób pochowanych na tym cmentarzu można odnaleźć dzięki wyszukiwarce grobów na poznańskich cmentarzach.

Przyroda 
Cmentarz położony jest na wyraźnie zbielicowanych głębokich piaskach. Przeważającym zespołem roślinnym jest tutaj Corynephoretum canescentis typicum z charakterystyczną szczotlichą (zwłaszcza siwą), dobrze znoszącą nasłonecznienie i brak wilgoci, a jednocześnie utrwalającą suche piaski. Zespół ten przechodzi w Festucetum ovinae, a dalej w dawne pastwiska i w Juncetum effusi nad Skórzyną. Od 1948 rozpoczęto dosadzanie drzew, m.in. topoli na terenach zespołów łęgu olszowego gwiazdnicowego oraz sosny i brzozy w pozostałych częściach. Obecnie wśród drzew przeważają sosna i brzoza, ale występuje także dąb amerykański.

Pochowani na Cmentarzu na Junikowie 

 Teodor Anioła (1925–1993) – reprezentant Polski w piłce nożnej
 Mieczysław Balcer (1906–1995) – reprezentant Polski w piłce nożnej, trener
 Lucjan Ballenstedt (1881–1958) – projektant mostów, profesor Politechniki Poznańskiej
 Stefan Berezowski (1897–1983) – podpułkownik pilot, obserwator Wojska Polskiego
 Edmund Białas (1919–1991) – reprezentant Polski w piłce nożnej, trener
 Nikos Chadzinikolau (1935–2009) – poeta, prozaik, tłumacz
 August Chełkowski (1927–1999) – profesor fizyki, marszałek Senatu 1991–1993
 Tadeusz Cyprian (1898–1979) – profesor prawa karnego, prokurator Najwyższego Trybunału Narodowego, fotografik
 Ewa Guderian-Czaplińska (1962–2020) – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, badaczka teatru i dramatu antycznego i współczesnego
 Antoni Czubiński (1928–2003) – profesor historii
 Florian Dąbrowski (1913–2002) – kompozytor, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu
 Wiktor Dega (1896–1995) – profesor ortopeda, pierwszy Kawaler Orderu Uśmiechu
 Felicjan Cieszkowski-Dembiński (1901–1981) – profesor agrotechnik
 ks. Szczęsny Dettloff (1878–1961) – profesor historii sztuki
 Lech Domeracki (1929–2020) – sędzia, polityk, minister sprawiedliwości w latach 80. XX wieku.
 Roman Drews (1908–1977) – profesor chirurg
 Conrad Drzewiecki (1926–2007) – tancerz, choreograf
 Tadeusz Drzewiecki (1948–2017) – aktor filmowy i teatralny
 Marian Fontowicz (1907–1988) – reprezentant Polski w piłce nożnej
 Maciej Frankiewicz (1958–2009) – wiceprezydent Poznania 1999–2002, zastępca prezydenta od 2002
 Tadeusz Grabski (1929–1998) – polityk Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wiceprezes Rady Ministrów w 1980
 Jarosław Hasiński (1957–2017) – prezes Polskiego Radia 2009–2011
 Karol Hoffmann – lekkoatleta, uczestnik igrzysk olimpijskich, trener
 Bolesław Idziak (1928–2015) – aktor filmowy i teatralny
 Olga Iliwicka-Dąbrowska (1910–1979) – pianistka, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu
 Zdzisław Jahnke (1895–1972) – skrzypek, dyrygent, kompozytor, dyrektor Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu 1945–1948
 gen. dyw. Michał Janiszewski – minister-szef Urzędu Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezydenta PRL/RP, członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego
 Maria Janowska-Kopczyńska (1890–1977) – śpiewaczka operowa i operetkowa, reżyserka operowa.
 Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966) – profesor historii
 Wojciech Szczęsny Kaczmarek (1942–2009) – prezydent Poznania 1990–1998
 Antonina Kawecka (1923–1996) – śpiewaczka (mezzosopran, sopran), pedagog
 Zdzisław Kępiński (1911–1978) – profesor historii sztuki, dyrektor Muzeum Wielkopolskiego
 Alfons Klafkowski (1912–1992) – profesor nauk prawnych, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1956–1962, prezes Trybunału Konstytucyjnego 1985–1989, członek Rady Państwa
 Witold Klinger (1875–1962) – profesor filologii klasycznej
 Gertruda Konatkowska (1895–1966) – pianistka, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu
 Janusz Kostrzewski (1946–2022) – artysta fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików
 Władysław Kowalenko (1884–1966) – profesor historii, archeolog
 Roman Kozak (1905–1970) – profesor nauk technicznych (budownictwo), rektor Politechniki Poznańskiej 1955–1962
 Zdzisław Krasiński (1930–2016) – profesor ekonomii, minister-członek Rady Ministrów i ds. cen
 gen. dyw. Tadeusz Krepski (1920–1988) – dowódca Wojsk Lotniczych 1976–1983, członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego
 Jan Krotoski – profesor chirurg, pierwszy rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 Janusz Kulas (1936–1972) – uczestnik wydarzeń Poznańskiego Czerwca w 1956
 Władysław Kuraszkiewicz (1905–1997) – profesor językoznawstwa
 Brygida Kürbis (1921–2001) – profesor historii
 Jerzy Kurczewski (1924–1995) – dyrygent, kompozytor, twórca i kierownik Poznańskiego Chóru Chłopięcego
 Felicjan Lechnicki (1885–1963) – ziemianin, poseł na Sejm i senator II Rzeczypospolitej
 Zdzisław Lechnicki (1890–1959) – przewodniczący Związku Naprawy Rzeczypospolitej, poseł na Sejm II RP
 Alojzy Andrzej Łuczak (1930–2011) – dyrektor Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego, autor książek o muzyce
 Jacek Łuczak (1934–2019) – lekarz, profesor nauk medycznych, współzałożyciel Hospicjum Palium
 Urszula Łukomska (1926–1986) – gimnastyczka, olimpijka
 Kazimierz Malinowski (1907–1977) – profesor historii sztuki, dyrektor Muzeum Wielkopolskiego 1948–1956
 Witold Michałkiewicz (1914–1998) – profesor ginekolog, rektor Akademii Medycznej w Poznaniu 1964–1972
 gen. dyw. Henryk Michałowski (1927–2017) – dowódca Wojsk Lotniczych 1972–1976
 Henryk Miłoszewicz (1956–2003) – reprezentant Polski w piłce nożnej
 ks. Leon Musielak (1910–1998) – salezjanin
 Leon Napiecek (1899–1975) – podporucznik Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Henryk Nowak (1932–2010) – językoznawca
 Tadeusz Nowak (1913–1994) – komendant X okręgu Batalionów Chłopskich, polityk PSL
 Władysław Orlicz (1903–1990) – profesor matematyki
 Marian Orłoń (1932–1990) – pisarz dla dzieci i młodzieży
 Eugeniusz Paukszta (1916–1979) – powieściopisarz, publicysta
 Jerzy Pertek (1920–1989) – pisarz marynista, publicysta
 Marian Pogasz (1931–1999) – aktor teatralny i radiowy, odtwórca postaci Starego Marycha
 Roman Pollak (1886–1972) – profesor historii literatury, rektor Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich 1943–1944
 Aleksander Polus (1914–1965) – pierwszy Polak-mistrz Europy w boksie
 Tomasz Przybylski (1870–1958) – szeregowiec, uczestnik powstania wielkopolskiego, organizator straży obywatelskiej w okolicach Tarnowa Podgórnego, ojciec Stanisława Przybylskiego ps. „Przybór” i Czesława Przybylskiego ps. „Przybywa”
 Leon Raszeja (1901–1939) – prezydent Torunia 1936–1939
 Jan Roguski (1900–1971) – profesor internista, rektor Akademii Medycznej w Poznaniu 1953–1955
 Zbigniew Rudnicki (1928–2000) – polityk Stronnictwa Demokratycznego, minister łączności 1980–1981
 Andrzej Ryżyński (1926–2017) – profesor budowy mostów, rektor Politechniki Poznańskiej 1985–1990
 Jan Sajdak (1882–1967) – profesor filologii klasycznej, bizantynolog, rektor Uniwersytetu Poznańskiego 1921–1922
 Olga Sawicka (1932–2015)- tancerka, choreograf
 Barbara Sobotta (1936–2000) – sprinterka, mistrzyni Europy, medalistka olimpijska
 Zdobysław Stawczyk (1923–2005) – lekkoatleta, trener, rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 Tadeusz Strumiłło (1884–1958) – przewodniczący ZHP 1923–1925
 Roman Strzałkowski (1943–1956) – ofiara wydarzeń Poznańskiego Czerwca w 1956
 Stefan Stuligrosz (1920–2012) – dyrygent, kompozytor, twórca Chóru Chłopięco-Męskiego „Poznańskie Słowiki”
 Leon Surzyński (1891–1967) – lekarz, wicemarszałek Sejmu II RP 1938–39
 Jerzy Suszko (1889–1972) – profesor chemii, rektor Uniwersytetu Poznańskiego 1952–1956
 Olech Szczepski – profesor pediatra, rektor Akademii Medycznej w Poznaniu 1962–1964
 Paweł Szydło (1904–1975) – bokser, trener
 Edward Taylor (1884–1964) – profesor ekonomii
 Mieczysław Tyczka (1925–2010) – profesor nauk prawnych, prezes Trybunału Konstytucyjnego 1989–1993
 Kazimierz Tymieniecki (1887–1968) – profesor historii
 Władysław Urbański (1904–1976) – werkmistrz – mechanik w Polskich Siłach Zbrojnych. Służył w 302 Dywizjonie Myśliwskim „Poznańskim” Dywizjon 302 i w 318 Dywizjonie Myśliwsko – Rozpoznawczym „Gdańskim” Dywizjon 318.
 Zygmunt Warczygłowa (1922–1988) – malarz prymitywista
 Władysław Węgorek (1918–2001) – entomolog, rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu 1959–1965
 Bohdan Winiarski (1884–1969) – profesor prawa, prezes Banku Polskiego na emigracji, przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze 1961–1964
 Adam Wrzosek (1875–1965) – profesor medycyny, patolog, antropolog, historyk medycyny

Przypisy

Bibliografia 
 Czarnecki Władysław, To był też mój Poznań. Wspomnienia architekta miejskiego z lat 1925–1939, w wyb. i oprac. Janusza Dembskiego, Poznań, Wyd. Poznańskie, 1987, .
 Poznań od A do Z. Leksykon krajoznawczy, pod red. Włodzimierza Łęckiego i Piotra Maluśkiewicza, Poznań, Wyd. Kurpisz, 1998, .
 Szafran Helena, Miasto Poznań i okolica, Poznań, PTPN, 1959 (seria „Wielkopolska w Oczach Przyrodnika”, nr 3)
 Wielkopolski słownik biograficzny, przew. kom. red. Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski, wyd. 2, Warszawa; Poznań, PWN, 1983, .

Cmentarz Junikowo w Poznaniu